Чап:

Реки
Чап (приток Атюса) — река в Свердловской области.
Чап (приток Уса)

Фамилия
 Чап, Владислав (1926-2001) — чешский фигурист
 Чап, Франтишек (1913—1972) — чехословацкий кинорежиссёр